L'acido naftoico è l'acido monocarbossilico derivato dal naftalene. Ne esistono due isomeri:
 acido α-naftoico
 acido β-naftoico
che differiscono per la posizione del gruppo funzionale carbossilico sul doppio anello del naftalene.

Non è da confondersi con l'acido naftenico.